Angelo Maria Mazzia (1823-1891) –  pittore e docente italiano
 Bruno Mazzia (1941) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Oreste Mazzia (1883-1918) – calciatore italiano
 René Mazzia (1938) – pilota francese